Deml ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Deml (1901–1994), deutscher Autor
 Jakub Deml (1878–1961), tschechischer Schriftsteller und Dichter
 Karl Deml (* 1903), deutscher Kommunalpolitiker
 Marcus Deml (* 1967), deutscher Gitarrist, Studiomusiker und Gründer der Bands Errorhead, Electric Outlet und The Blue Poets
 Marianne Deml (* 1949), deutsche Politikerin (CSU)
 Norbert Leopold Deml (1909–1942), deutscher römisch-katholischer Geistlicher, Franziskaner und Märtyrer
 Wolfgang Deml (* 1945), deutscher Manager

Siehe auch:
 Demel (Begriffsklärung)